Алекс Мерет (; ) — итальянский футболист, вратарь клуба «Наполи» и национальной сборной Италии. Чемпион Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Алекс является воспитанником системы клуба «Удинезе». С 2015 года он стал привлекаться к тренировкам и матчам взрослой команды. Его дебют за удинцев состоялся 12 февраля 2015 года в матче национального кубка против «Аталанты». Летом 2016 года Алекс был арендован клубом второй итальянской лиги, СПАЛом.

5 июля 2018 года Алекс Мерет стал игроком «Наполи», перейдя из «Удинезе» за 22 млн. евро. Контракт с «Наполи» рассчитан на 5 лет.

Карьера в сборной 
В 2013 году он дебютировал в составе юношеской сборной Италии до 17 лет, провёл тринадцать матчей. В составе юношеской сборной Италии до 19 лет он выступал на юношеском чемпионате Европы 2016. Алекс был основным голкипером итальянцев и дошёл до финала, уступив французам.

Свой первый вызов в национальную сборную Италии Алекс получил в марте 2017 года.

Статистика выступлений

Клубная 
По состоянию на 14 ноября 2022 года

За сборную 

Итого: сыграно матчей: 2. Победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0. Пропущено голов: 1. «Сухие» матчи: 1.

Достижения 
«СПАЛ»
 Победитель Серии В: 2016/17

«Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2019/20

Сборная Италии (до 19 лет)
 Финалист чемпионата Европы (до 19 лет): 2016

Сборная Италии
 Чемпион Европы: 2020

Государственные награды 
  Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (16 июля 2021) — в знак признания спортивных ценностей и национального духа, которые вдохновили итальянскую команду на победу на чемпионате Европы по футболу 2020

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Наполи»